Xystopyge är ett släkte av mångfotingar. Xystopyge ingår i familjen Odontopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Xystopyge